Biserica Ortodoxă de Stil Vechi se poate referi la:

Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din Rusia
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din Bulgaria
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din Grecia
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din Republica Moldova
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România
Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România

Vezi și 
Biserica Ortodoxă (dezambiguizare)